Ками́лла Станисла́вовна Рахи́мова (род. 28 августа 2001, Екатеринбург, Россия) — российская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.

Спортивная карьера

2020 
Осенью 2020 года успешно прошла квалификацию Открытого чемпионата Франции и впервые в своей карьере пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема». В первом круге обыграла четвертьфиналистку Открытого чемпионата США того года американку Шелби Роджерс. В итоге остановилась на втором круге, где проиграла гречанке Марии Саккари.

2021 
В январе 2021 года дошла до финала квалификации Открытого чемпионата Австралии.

В феврале 2021 года в паре с индийкой Анкитой Раиной выиграла Phillip Island Trophy — турнир серии WTA 250, проводившийся на кортах «Мельбурн-Парка» параллельно со второй половиной Открытого чемпионата Австралии.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (9)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (10)

Победы (6)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты России